Erwin Albert (voetballer), een Duits voormalig voetballer, actief bij SK Beveren
 Erwin Albert (motorcrosser), een Belgisch motorcrosser en vader van veldrijder Niels Albert